Мар-дель-Плата 1969 — мужской зональный турнир, согласно результатам которого определялись участники межзонального турнира 1970 г.

В соревновании участвовали 19 шахматистов, представлявших страны Аргентину, Бразилию, Чили, Уругвай, Парагвай, Перу и Боливии. Победу в турнире разделили аргентинские гроссмейстеры М. Найдорф и О. Панно, 3—4 места поделили бразилец Э. Мекинг и еще один аргентинец Р. Гарсиа. После отказов М. Найдорфа и Р. Гарсиа право участвовать в межзональном турнире получили О. Панно, Э. Мекинг и Х. Рубинетти, завершивший соревнование с 5-м результатом.

Параллельно с мужским зональным турниром был проведен женский зональный турнир, победительницей которого стала Рут Кардосо из Бразилии, 2-е место заняла аргентинка С. Кот.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)